Gredilla puede referirse a:

Divisiones administrativas 
  en España
 Gredilla de Sedano, localidad del municipio de Valle de Sedano.
 Gredilla la Polera, localidad del municipio de  Merindad de Río Ubierna.

Botánica 
Abreviatura botánica de Apolinar Federico Gredilla y Gauna (1859-1919)